Münzberg ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Münzberg (Richterin) (* 1965), deutsche Chemikerin und Richterin
 Gerd Münzberg (1902–1994), deutscher Jurist und Komponist
 Hans-Georg Münzberg (1916–2000), deutscher Flugturbineningenieur
 Johann Münzberg (1799–1878), deutscher Textilfabrikant
 Olav Münzberg (1938–2020), deutscher Literat, Schriftsteller, Lyriker, Erzähler, Essayist und Kritiker
 Wolfgang Münzberg (1928–2022), deutscher Jurist und Hochschullehrer